Melaka (város Malajziában)
 Melaka (Malajzia tagállama)